Веро́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південь від Парижа, 135 км на південний схід від Орлеана, 45 км на південний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 69 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 170,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Веро на сайті французького Національного інституту географії
 Веро на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Веро на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Веро на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Веро на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер